Kevin Mitchell peut désigner :
 Kevin Mitchell (1971-2007), joueur de football américain ;
 Kevin Mitchell (né en 1962), joueur américain de baseball ;
 Kevin Mitchell (né en 1984), boxeur anglais ;
 Kevin Mitchell (né en 1980), joueur américain de hockey sur glace ;
 Kevin Mitchell, pilote moto britannique ;
 Kevin Mitchell (né en 1981), joueur de water-polo canadien ;
 Kevin Mitchell (né en 1977), musicien australien.